

Спунер — місто, штат Вісконсин
 Спунер — місто, штат Вісконсин